Константи́н Ива́нович Горба́тов (1876, Ставрополь (ныне Тольятти) — 1945, Берлин) — художник, профессор Петербургской Академии художеств.

Биография 
Константин Иванович Горбатов родился 17 мая (5 мая по старому стилю) в городе Ставрополь Самарской губернии (ныне город Тольятти).

В начале 1890-х годов начал учиться в Самаре у художников Ф. Е. Бурова и А. Егорова.

В 1895 году поступил в Центральное училище технического рисования барона Штиглица.

В 1896 году поступил на строительное отделение Рижского политехникума и продолжил обучение живописи в студии Джона Кларка.

В 1903 году Горбатов переехал в Петербург и в 1904 году он поступил на архитектурное отделение Высшее художественное училище при Императорской Академии художеств. С 1905 по 1911 год учился на живописном отделении Высшего художественного училища у А. А. Киселёва и Н. Н. Дубовского. В 1911 году за картину «Приплыли» получил звание художника, заграничную поездку и золотую международную медаль на выставке в Мюнхене.

В 1912 году Горбатов поехал в Рим как пансионер Академии художеств. Сначала работал в Вечном городе, а потом по приглашению Горького переехал к нему на остров Капри.

После Италии Горбатов объездил почти всю Европу и вернулся в Россию. В России он постоянно работал: писал пейзажи, виды северных городов и маленьких волжских городков.

Некоторая старомодность картин и добротный стиль снискали Горбатову популярность в средних слоях населения, и его картины хорошо раскупались. Но после революции его доходы сошли на нет, и в 1922 году он с женой выехал из России. Он стал членом Общества им. А. И. Куинджи, участвовал в поздних выставках передвижников и Общества русских акварелистов.

С 1922 по 1926 год жил в Италии, на острове Капри, путешествовал по Европе. В 1926 году поселился в Берлине. В берлинский период жизни много путешествует: Финляндия, Великобритания, Палестина. Почти ежегодно ездил в Италию.

Работы Горбатова пользовались успехом в Германии, и по сравнению с русскими белоэмигрантами он жил довольно зажиточно. Но с приходом к власти нацистов в искусстве стал преобладать стиль нацистской Германии и работы Горбатова в Германии перестали пользоваться популярностью.

С началом Второй мировой войны Горбатов безвыездно жил в Германии, а с началом Великой Отечественной войны Горбатовым приходилось дважды в неделю отмечаться в полиции, они лишились возможности выезда из страны. Полученные новые временные паспорта супругам продлевало шведское посольство сроком на четыре месяца.

К концу войны Горбатовы жили в страшной бедности, сам Константин Иванович болел. Он скончался в Берлине 24 мая 1945 года, его жена 17 июня 1945 года покончила жизнь самоубийством.

В 1960 году архив и сохранившиеся произведения Константина Ивановича Горбатова, вывезенные ранее в СССР, были переданы на хранение Историко-архитектурному и художественному музею «Новый Иерусалим» в Истре.

Имеются работы, посвящённые Н. А. Некрасову.

Графика и иллюстрации 

В наследии художника большое количество графических работ (уголь, акварель, рисунки, гуашь). В 1905—1906 рисовал для сатирических журналов Петербурга.

Выставки 
Член Общества им. А. И. Куинджи, поздних передвижников (с 1917).

Участник выставок с 1905 года: выставлялся на весенних выставках передвижников, выставках «Товарищества независимых» (1910, Петербург), в Париже, Венеции, Мюнхене.

После отъезда из России имел при жизни персональные выставки в Берлине, Гамбурге, Мюнхене, Кёльне (1929), Дрездене, Риме, Копенгагене, Гааге, Лондоне.

Галерея 
 «Приплыли», 1911
 «Китеж» («Утонувший город»), 1933
 «Псков», 1915, холст, масло, 66,5х85,5 см
 «Городская площадь», холст, смешанная техника, 97х141,5 см, Сургутский художественный музей
 «Воспоминания о России (Троице-Сергиева лавра)» (1930?), холст, масло, 82,5х139,5 см, экспертиза ВХНРЦ им. И. Э. Грабаря.

В собрании Одесского художественного музея:

 «Городской пейзаж»,1915.
 «Пашня», 1916.
 Канал в Голландии.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Работы Горбатова К. И. участвующие в аукционах

Художники России
Русские эмигранты первой волны в Германии